Il doppio del Brasil Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Perry e Thomas Shimada erano i detentori del titolo, ma Shimada ha deciso di non partecipare.
Solo Perry ha partecipato facendo coppia con Jordan Kerr, ma ha perso ai quarti contro André Sá e Flávio Saretta.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno vinto in finale 6–2, 6–2, contro Tomas Behrend e Leoš Friedl.

Teste di serie

  Lucas Arnold /  Mariano Hood (primo turno)
  Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (quarti)

  Martín García /  Sebastián Prieto (semifinali)
  Jordan Kerr /  Todd Perry (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Brasil Open 2004
ATP Tour 2004